Egelund ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Egelund (* 1977), dänische Politikerin und Geschäftsfrau
 Helene Egelund (* 1965), dänische Schauspielerin

 Nikolaj Egelund, dänischer Komponist

Egelund ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Egelund (Frederikssund Kommune), Waldgebiet in Frederikssund Kommune, Hauptstadt-Region, Dänemark

Siehe auch:
 Anker Engelund